Evgenij Petrov – tiratore di tiro a volo sovietico (n. 1938)
Evgenij Petrovič Petrov – scrittore sovietico (1943-1992)
Evgenij Vladimirovič Petrov – ciclista russo (n. 1978)
Evgenij Petrov – biatleta russo (n. 1989)
Evgenij Petrov – hockeista su ghiaccio russo (n. 1990)
Evgenij Petrov – slittinista russo